Нальчикский район (, ) — административный район в составе Кабардино-Балкарской АССР.

Административный центр — село Нартан (с 1939 по 1956 год).

География 
Нальчикский район располагался в предгорной зоне республики и занимал центральную часть КБАССР (в основном земли вокруг города Нальчик).

История 
Нальчикский округ был образован 16 января 1922 года. Административным центром являлся город Нальчик, который в состав округа не входил.

В 1931 году Нальчикский округ был преобразован в Нальчикский район.

В 1937 году сёла Чёрная Речка и Герменчик (с посёлком Пенькозавод) были переданы из Нальчикского района в состав Урванского района.

28 февраля 1939 года административный центр района был перенесён из Нальчика в село Нартан.

В 1944 году посёлок Александровский включён в состав города Нальчик. Сёла Чегем Первый, Чегем Второй, Лечинкай и Шалушка переданы в состав Чегемского района, а сёла Аушигер и Герпегеж включены в состав новообразованного Советского района.

24 мая 1956 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, Нальчикский район был упразднён. Урванский сельсовет передан в состав Урванского района. Кенженский и Нартановский сельсоветы переданы в Чегемский район. Вольно-аульский и Пригородный сельсоветы переданы в состав Нальчикского горсовета.

Административное деление 
К 1938 году в состав Нальчикского района входили:

Население 
По переписи 1939 года, в районе проживало 33 509 человек. Из них:

Примечания 

Упразднённые районы Кабардино-Балкарии